Hoje - em inglês, today
Ou ainda:
Today (programa de televisão)
 Today (página do facebook)

Música
Today (álbum)
Today (canção de Melanie Brown)
Today (canção de The Smashing Pumpkins)

Desambiguação